Kazimierz Radwański (1908–1979) – lekkoatleta, sprinter, trener piłkarski
 Kazimierz Radwański (1924–2015) – archeolog, profesor